ADA peut désigner :

Entreprises et associations 
 Algérienne des autoroutes (ADA), entreprise algérienne de gestion des autoroutes ;
 ADA, entreprise de location de véhicules ;
 ADA, association sans but lucratif spécialisée en microfinance ;
  ;

Droit et politique 
 Allocation pour demandeur d'asile (ADA), aide financière due aux demandeurs d’asile (droit français) ;
 Alsace d'abord (ADA), un parti politique régionaliste alsacien ;
 Académie diplomatique africaine (ADA), selon l'article Pascal Boniface ;
 Assemblée des assemblées, assemblées générales issues du mouvement des Gilets jaunes ;
  .

Musique 
 ADA, de son vrai nom Michaela Dippel, musicienne de microhouse et de pop allemande.

Littérature 
 Éditions AdA, maison d'édition québécoise.

Autres 
 Abbaye d'Aulne, abbaye utilisant ADA dans ses marques des bières ;
 Adénosine désaminase (ADA), une enzyme dont la mutation pathologique est responsable du déficit immunitaire combiné sévère par déficit en adénosine désaminase ;
  ;
 acide N-(2-acétamido)iminodiacétique, un composé notamment utilisé comme tampon en biochimie.

Voir aussi